Ventoso bezeichnet:

 Ventoso (San Marino), Dorf in San Marino
 Francisco José Ventoso (* 1982), spanischer Radrennfahrer